Шіхт Андрій Ігорович (1991—2015) — український військовик, старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Йоганн Шіхт (1855—1907) — німецький підприємець-миловар.
 Йоганн Готфрід Шіхт (1753—1823) — німецький диригент, органіст, скрипаль і композитор.
німецькі прізвища